Torsåker est un toponyme suédois qui peut désigner :
 Torsåker (commune de Hofors), une localité de la commune de Hofors dans le comté de Gävleborg, connue pour ses mines de fer exploitées jusqu'au ,
 Torsåker (commune de Kramfors), une localité de la commune de Kramfors dans le comté de Västernorrland, où eut lieu en 1675 un procès en sorcellerie,
 Torsåker, un village et une ancienne paroisse de la commune de Gnesta dans le comté de Södermanland.

Torsåker peut également désigner le château de Torsåker, situé dans la commune d'Upplands Väsby, à une trentaine de kilomètres au nord de Stockholm.

Homonymie de toponyme